Арнальдс () — исландская фамилия. Известные представители: 

 Арнальдс, Оулавюр (род. 1986)  — исландский мультиинструменталист и музыкальный продюсер;
 Арнальдс, Оулёф (род. 1980) — известная певица из Исландии, исполняющая собственные произведения в жанре инди-рок.
 Арнальдс, Рагнар (род. 1938)  — исландский политик и писатель;